Seznam slovenskih tekmovalcev zimskih olimpijskih iger. Slovenski športniki so nastopali za Jugoslavijo, sedaj pa za Slovenijo. Skupno je na zimskih olimpijskih iger do vključno leta  nastopil 376 slovenskih tekmovalcev, največ 97 v alpskem smučanju. Kot prva sta nastopila Vladimir Kajzelj in Zdenko Švigelj leta  v smučarskih tekih, prvo medaljo je dosegel Jure Franko leta  s srebrom v alpskem smučanju, prvi naslov olimpijskega prvaka pa Tina Maze leta  v alpskem smučanju. Sašo Grajf in Janez Ožbolt sta s po petimi nastopi slovenska rekorderja po številu nastopov. Igor Radin je kot edini slovenski tekmovalec natopil tako na poletnih, kot tudi zimskih olimpijskih igrah, leta  v veslanju in leta  v hokeju na ledu.

Seznam

Udeleženci po športu

Viri
 Naši olimpijci

Udeleženci Zimskih olimpijskih iger